International Working Test 2009 (IWT 2009) byl XVIII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 13. a 14. července 2009 v Nizozemsku poblíž města Hippolytushoef. Pořadatelem soutěže byl Nederlandse Labrador Vereniging (NLV).

Soutěže se zúčastnilo 34 týmů (26 národních týmů a 8 národních free týmů) z 8 zemí. Vítězem se stal obhajující tým z Nizozemska před národními týmy ze Švédska (1) a Itálie (2).

Rozhodčími byli  Heather Brandely,  Glenys Caldwell,  Frank Morrey,  Roger Phillips,  Ronnie Farrelly,  Koos Kommers,  Ed Booter. Jednalo se o první IWT, kdy jeden z rozhodčích nebyl z Velké Británie nebo Irska.

Přihlášené týmy 
Maximální počet startujících byl stanoven 35 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 4 národní týmy, zbývající počet týmů do maxima byl k dispozici pro národní free týmy.
Před zahájením zrušil start free tým z Nizozemska (startovní číslo 10).

Konečné hodnocení 
Výsledková listina

Průběžné výsledky 

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2009 – oficiální stránky , 
 Nederlandse Labrador Vereniging – oficiální stránky 

International Working Test
Psí sporty v Nizozemsku
Sportovní události v Nizozemsku
Psí sporty v roce 2009
Sport v Nizozemsku v roce 2009